Austra kan syfta på:

Austra (ö) – en ö tillhörande Norge.
Austra (musikgrupp) – en musikgrupp från Kanada.

Personer
 Austra Skujytė (1979–), litauisk friidrottare